183-й отдельный батальон связи — воинское подразделение в  вооружённых силах СССР во время Великой Отечественной войны.

История 

Сформирован, очевидно, вместе с корпусным управлением 50-го стрелкового корпуса 1-го формирования

В составе действующей армии с 22.06.1941 по 16.10.1942, с 05.11.1942 по 07.06.1944 и с 15.06.1944 по 09.05.1945 года.

Принимал участие в Зимней войне

На 22.06.1941 являлся корпусным батальоном связи 50-го стрелкового корпуса с дислокацией в Выборге, очевидно в середине июля 1941 года вместе с управлением корпуса отбыл в Ленинград, с расформированием корпуса стал батальоном связи 8-й армии.

В 1942 году находился в районе Гайтолово

С 29.01.1942 года стал корпусным батальоном связи сформированного 4-го гвардейского стрелкового корпуса, в его составе воевал до конца войны.

Состав 

 Штабные подразделения
 Радиорота
 Рота линейных телефонистов
 Кабельно-шестовая рота

Подчинение

Командиры 

 капитан Жамов
 майор Дергачёв

Отличившиеся воины батальона

Ссылки 
 Перечень № 22 отдельных батальонов, дивизионов, рот, колонн и отрядов связи входивших в состав Действующей армии в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.

Соединения связи СССР во время Великой Отечественной войны